nyf – codice ISO 639-3 della lingua giryama